Rank est un mot anglais signifiant rang, classement.

Patronymes 
 Otto Rank (1884-1939), un psychologue et psychanalyste d'origine autrichienne.
 Michael Rank (1950-2017), un journaliste, traducteur et spécialiste de la Chine et du Tibet.

Pseudonyme 
 Claude Rank (1925-2004), écrivain et scénariste français, auteur de roman policier, de roman d'espionnage et de roman historique.

Toponymes 
 Rank est un village du Népal.

Informatique 
 Dans un moteur de recherche (en particulier Google) le PageRank, est un système de classement des pages Web.
 Le TrustRank est un algorithme de classement développé par deux chercheurs de l'université Stanford et un chercheur de l'entreprise Yahoo!.

Autres 
 The Rank Organisation est une société britannique spécialisée dans le divertissement (particulièrement le cinéma) fondée en 1937.
 Rank est un album du groupe The Smiths.
 Rank 1 est un groupe hollandais de Trance créé en 1997 par Benno De Goeij et Piet Bervoets.
 RANK, une protéine membranaire de type I.
 Rank (The Band) est un groupe de post-punk français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif